Прави́тельство Анри Кёя () — французский кабинет министров периода Четвёртой республики во главе с Анри Кёем:

 Правительство Анри Кёя (1) — с 11 сентября 1948 по 5 октября 1949 года;
 Правительство Анри Кёя (2) — с 2 июля по 4 июля 1950;
 Правительство Анри Кёя (3) — с 10 марта по 10 июля 1951.

Правительство Франции